Aknasugatag – falu Romániában, a történeti Máramarosban, Máramaros megyében
Falusugatag – falu Romániában, a történeti Máramarosban, Máramaros megyében